Bonomi es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Joseph Bonomi el Viejo (1739–1808), arquitecto italo-inglés
 Ignatius Bonomi (1787–1870), arquitecto inglés, hijo del anterior
 Joseph Bonomi el Joven (1796–1878), escultor inglés
 Ivanoe Bonomi (1873–1951), primer ministro italiano
 Roberto Bonomi (1919-1992),  piloto de carreras de velocidad argentino
 Andrea Bonomi (1923–2003), futbolista italiano
 Ivanoe Bonomi (1873–1951), político italiano integrado en el socialismo revisionista.
 Carlo Bonomi (nacido en 1937), actor de voces italiano
 Eduardo Bonomi (1948-2022), político uruguayo
 Massimo Bonomi (nacido en 1967), ex–jugador italiano de rugby
 Beniamino Bonomi (nacido en 1968), piragüista italiano